Грава — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Грава, Джанлука (род. 1977) — итальянский футболист, защитник.
 Грава, Руджеро (1922—1949) — французский футболист итальянского происхождения, игравший на позиции нападающего.
 Большая Грава — белорусская деревня в составе Лапичского сельсовета Осиповичского района Могилёвской области.
 Грава — название Игуменицы в османский период.